

Оторово — село в гміні Солець-Куявський Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Оторово — село в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства